Moški svetovni rekord v teku na 3000 m z zaprekami. Prvi uradno priznani rekord je leta 1954 postavil Sándor Rozsnyói s časom 8:49,6, aktualni rekord pa je 3. septembra 2004 postavil Saif Saaeed Shaheen s časom 7:53,63. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 32 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

3000 m z zaprekami
Tek na 3000 m z zaprekami